Clásico Moderno hace referencia a:
Universitario de Deportes y Deportivo Municipal